А́ллан Ма́ркес Лоуре́йро ( более известный, как А́ллан ; 8 января 1991 года, Рио-де-Жанейро, Бразилия) — бразильский футболист. Выступает на позиции опорного полузащитника. Игрок клуба «Аль-Вахда» и национальной сборной Бразилии.

Клубная карьера 
Аллан начал карьеру выступая за молодёжные составы клубов «Мадурейра», «Депортиво Мальдонадо» и «Васко да Гама». В 2009 году последние подписали с ним полноценный контракт. 5 сентября в матче против «Атлетико Гоияниенсе» Аллан дебютировал в Серии Б. В том же году он помог клубу выйти в Серию А. В 2011 году Аллан завоевал Кубок Бразилии в составе «Васко». 11 марта 2012 года в поединке против своего родного клуба «Мадурейра» он забил свой первый гол.

Летом того же года он перешёл в итальянский «Удинезе». Сумма трансфера составила 3 млн евро. 2 сентября в поединке против «Ювентуса» Аллан дебютировал в Серии А, выйдя на замену вместо Антонио Ди Натале. 18 января 2015 года в поединке против «Кальяри» он забил свой первый гол за «Удинезе». Своей игрой Аллан привлёк внимание многих европейских клубов, таких как: «Ювентус» «Интер», московский «Спартак», немецкие «Боруссия» (Дортмунд) и «Вольфсбург», а также английские «Арсенал» и «Челси»..

Летом 2015 года он перешёл в «Наполи». Сумма трансфера составила 12 млн евро плюс права на Мигеля Бритоса и двухгодичная аренде Дувана Сапаты. 30 августа в матче против «Сампдории» Аллан дебютировал за новый клуб. В этом поединке он отдал голевой пас Гонсало Игуаину. 13 сентября в матче против «Эмполи» Аллан забил свой первый гол за неополитанцев, спустя неделю отличился вновь против римского «Лацио».

5 сентября 2020 года Аллан перешёл в английский футбольный клуб «Эвертон», подписав контракт на 3 года.

Карьера в сборной 
В 2011 году в составе молодёжной сборной Бразилии Аллан выиграл молодёжный чемпионат мира в Колумбии. На турнире он принял участие в матчах против команд Испании и Португалии.

16 ноября 2018 года в товарищеском матче против сборной Уругвая Аллан дебютировал за сборную Бразилии.

Статистика выступлений

Клубная

Международная

Матчи за сборную 

Итого: 10 матчей / 0 голов; 9 побед, 0 ничьих, 1 поражение.

Достижения

Командные 
 «Васко да Гама»
 Обладатель Кубка Бразилии: 2011

 Сборная Бразилии (до 20 лет)
 Чемпион мира среди молодёжных команд: 2011

 Сборная Бразилии
 Обладатель Кубка Америки: 2019

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Эвертона»

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки сборной Бразилии по футболу (до 20 лет)
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Васко да Гама»
Игроки ФК «Удинезе»
Игроки ФК «Наполи»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Аль-Вахда» Абу-Даби